Иван Горюнов:
 Горюнов, Иван Алексеевич (1907—1981) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Горюнов, Иван Семёнович (1869—1932) — конструктор механической части первой в России подводной лодки «Дельфин», генерал-майор.